Крокодайл (приток Лимпопо)
 Крокодайл (приток Инкомати)